Стамов (женската форма: Стамова) е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните лица:

 Иван Стамов (1898 – 19??) – деец на Българската комунистическа партия и на Вътрешната македонска революционна организация (обединена)
 Йероним Стамов (1888 – 1949) – български общественик и духовник, деец на Македонската католическа лига в България
 Нина Стамова (1935 – 2019) – българска театрална и кино актриса

Български фамилни имена